João Câmara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Câmara (ort), Rio Grande do Norte, 
 João Câmara (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar